

Nom 

Daw est un nom qui peut faire référence à :
 Daw, une commune de Mauritanie ;
 dâw, une langue maku parlée au Brésil, en Amazonie ;
 daw, une espèce de zèbre ;
 Daw est un titre honorifique en langue birmane, signifiant littéralement « tante ».

Sigle 

DAW est un sigle qui peut faire référence à :

 Digital Audio Workstation (en français, station audionumérique), un ensemble d'outils électroniques, conçu pour enregistrer, éditer, manipuler, créer et lire des contenus audionumériques.

Voir aussi 
 Hmong daw, une langue parlée en Chine
 Naypyidaw, la capitale de Birmanie
 Mine de Daw Mill, une mine en Angleterre